Palazzo Pallavicini Rospigliosi – edificio storico di Roma.
 Palazzo Rospigliosi Pallavicini – edificio storico di Firenze.
 Palazzo Pallavicini – edificio storico di Firenze.
 Palazzo Pallavicini – edificio storico di Bologna, sito in via San Felice 24.
 Palazzo Tobia Pallavicini – edificio storico di Genova, in via Garibaldi 4, oggi sede della Camera di Commercio di Genova.
 Palazzo Giulio Pallavicini – edificio storico di Genova, in piazza De Ferrari 2.
 Palazzo Cipriano Pallavicini – edificio storico di Genova, in piazza Fossatello 2.
 Palazzo Gerolamo Pallavicini – edificio storico di Genova, in via XXV Aprile 12.
 Palazzo Durazzo-Pallavicini – edificio storico di Genova, in via Balbi 1.
 Palazzo Pallavicini-Cambiaso – edificio storico di Genova, in via Garibaldi 1.
 Palazzo Pallavicini-Fabiani – edificio storico di Genova, in via al Ponte Calvi 3.
 Palazzo Pallavicini (Vienna) – edificio storico di Vienna, in Josephplatz

Pagine correlate 
 Pallavicini
 Villa Pallavicini
 Palazzo Pallavicino (disambigua)